Soccio ist der Familienname folgender Personen:

 Gino Soccio (* 1955), kanadischer Disco-Produzent und Autor
 Kelsey Soccio (* 1998), deutsche Eishockeyspielerin
 Len Soccio (* 1967), deutscher Eishockeyspieler